Edsberg kan syfta på 
Edsberg - kyrkby och småort i Lekebergs kommune
 Edsberg, Sollentuna kommun – en kommundel i Sollentuna kommun
 Edsbergskyrkan – en kyrkobyggnad i Sollentuna 
 Edsbergs slott – ett tidigare säteri i Edsberg, Sollentuna kommun
 Edsbergs socken – en socken i Närke i Edsbergs härad
 Edsbergs landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Edsbergs församling – en församling i Örebro kontrakt i Strängnäs stift
 Edsbergs kyrka, Närke – en kyrkobyggnad i Edsbergs socken och församling
 Edsbergs distrikt – ett distrikt i Örebro län från 2016